El Perer (Moià), mas al nord-oest del terme de Moià, al Moianès, prop del límit amb Santa Maria d'Oló
 El Perer (Tavertet), mas proper a Rupit, però al terme de Tavertet (Osona) 
 El Perer (la Vall de Bianya), mas al veïnat de Sant Andreu de Socarrats al terme de la Vall de Bianya (la Garrotxa) 
 El Perer de les Planes, masia de Sant Feliu de Codines (el Vallès Oriental)